Janików peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Janików est un village dans la powiat de Kozienice 
 Janików est un village dans la powiat de Przysucha 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janików est un village du powiat d'Oława

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Janików est un village du powiat d'Opatów

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Janików est un village du powiat de Kalisz

dans la voïvodie de Lubusz
 Janików est un village du powiat de Żary